Zkratka DVT může znamenat:

 Dozorčí vojskového tělesa, zkratka používaná v Československé lidové armádě
 Drobný vodní tok

Zkratky